Portsmouth bezeichnet:

Orte in England:
 Portsmouth

in den Vereinigten Staaten:
 Portsmouth (Iowa)
 Portsmouth (Kentucky)
 Portsmouth (Massachusetts)
 Portsmouth (New Hampshire)
 Portsmouth (Ohio)
 Portsmouth (Rhode Island)
 Portsmouth (Virginia)
 Portsmouth Heights (Virginia)
 Portsmouth Park (Rhode Island)
 Portsmouth Plains (New Hampshire)

auf Dominica:
 Portsmouth (Dominica)

Sonstiges:
 Portsmouth (Marinebasis), ein Stützpunkt der Royal Navy
 Portsmouth, eine Single von Mike Oldfield  (1976)